Mamadou Sakho (ur. 13 lutego 1990 w Paryżu) – francuski piłkarz senegalskiego pochodzenia występujący na pozycji obrońcy we francuskim klubie Montpellier HSC. W latach 2010–2018 reprezentant Francji.

Kariera klubowa 
W latach 1997–2001 grał dla młodzieżowej drużyny o nazwie Paris FC. Od 2002 roku terminował w szkółce drużyny Paris Saint-Germain. W 2006 roku awansował do rezerw tej drużyny, a od 2007 roku grał w pierwszej drużynie tego klubu. 2 września 2013 roku został graczem Liverpoolu.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 24 lutego 2019 r.

Życie osobiste 
Jego pseudonim to Kirikou, nadany mu przez kibiców ze względu na jego fryzurę (irokez) i podobieństwo przez to do tytułowej postaci kreskówki „Kirikou et la sorcière”. 4 marca 2012 poślubił Majdę Magui, z którą ma córki Aidę i Siennę.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Reprezentanci Francji w piłce nożnej
Francuzi pochodzenia senegalskiego
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Crystal Palace F.C.
Piłkarze Montpellier HSC
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Piłkarze ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Paryżu
Urodzeni w 1990